De derde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor mannen werd in 1989 gehouden in het Indiase New Delhi. Het toernooi met 7 deelnemers werd gehouden van 20 tot en met 28 december. Net als bij de twee eerdere edities won Pakistan de titel en werd India tweede.

Eindronde 

De zeven landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 
 Om plaatsen 5-7

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1989
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Delhi
New Delhi
Hockey in India